06 (film), een film van Theo van Gogh uit 1994
 06 (toneelstuk), een stuk van Johan van Doesburg, de basis voor de film
 06-nummer, een groep telefoonnummers
 Jaartallen:
 2006
 1906
 1806
 1706

Zie ook 
 06/05, een film
 6 (doorverwijspagina)